

Geografia 
 Sant'Albino – quartiere della città italiana di Monza, in Lombardia
 Sant'Albino – frazione del comune italiano di Montepulciano, in Toscana

Persone 
 Sant'Albino di Angers – vescovo, venerato come santo, festeggiato il 1º marzo
 Sant'Albino di Chalons – vescovo, venerato come santo, festeggiato il 7 settembre
 Sant'Albino di Lione – vescovo, venerato come santo, festeggiato il 15 settembre
 Sant'Albino di Vercelli – vescovo, venerato come santo, festeggiato il 1º marzo
 Vittorio di Sant'Albino – lessicografo italiano